Le CAR Trophy 2013 est une compétition organisée par la Confédération africaine de rugby qui oppose les nations africaines de deuxième division.

Équipes engagées 

 Poule Nord
 
  
 
 
 
 
 Poule Sud

Résultats de la Poule Nord 
La compétition se déroule à Niamey au Niger du 3 juin au .

Détails des résultats

Première journée

Deuxième journée

Troisième journée

Classement 

 

|}

Résultats de la Poule Sud 
La compétition se déroule finalement sans la Tanzanie et le Swaziland.

Détails des résultats

Première journée

Deuxième journée

Classement 

 

|}

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Confédération africaine de rugby

2013
Rugby à XV en 2013